Bibliothek steht für:

 Bibliothek oder Bücherei, Sammlung von Büchern bzw. Medien
 Bibliothek (Gedicht), ein Gedicht von Ernst Jandl
 Programmbibliothek, eine Sammlung von Programmroutinen

Siehe auch:

 bibliotheca
 Treffpunkt Bibliothek